Кис има више значења:
 Кис
 Кис (Калифорнија)
 Кис (Оклахома)